Громобійця () — псевдонім двох вигаданих персонажів, які з'являються на сторінках коміксів американського видавництва Marvel Comics, а також використовують однойменну асґардійську зброю.

Перша версія, Ерік Мастерсон, був представлений як допоміжний персонаж у серії коміксів про Тора, але продовжив свою історію в декількох інших коміксах, таких як однойменна серія «Thunderstrike» в 1993 році.

Друга версія, Кевін Мастерсон, був також представлений як допоміжний персонаж у серії коміксів про Тора і знову з'явився в спінофі «Thunderstrike» (як син першої версії). Обидві версії згодом з'являться в сюжетних лініях «Marvel Comics 2» та «Marvel Comics Heroic Age».

Носії псевдоніма

Ерік Мастерсон 

Ерік Мастерсон був архітектором, який подружився з Тором, коли той займав особистість Сігурда Джонсона. Коли Ерік був важко поранений, намагаючись допомогти Тору в боротьбі з Мангустом, він попросив Одіна об'єднати їхні життєві сили. В результаті вийшло два чоловіки в одному тілі. Вони часто боролися за контроль над тілом, і врешті-решт Ерік втратив опіку над своїм сином Кевіном внаслідок його відсутності.

Кевін Мастерсон 

Кевін — єдина дитина Еріка та Марсі Мастерсон. Він один з небагатьох, кому батько розкрив свою подвійну ідентичність як Громобійці.

Посилання 
  
 
 
 «Thunderstrike» (Eric Masterson) на Marvel Wiki  
 «Thunderstrike» (Kevin Masterson) на Marvel Wiki 
 «Thunderstrike» (item) на Marvel Wiki 

Тор (Marvel Comics)
Персонажі з коміксів про Месників
Супергерої Marvel Comics
Вигадана зброя Marvel Comics
Персонажі Marvel Comics з прискореним зціленням
Персонажі Marvel Comics з надлюдською швидкістю
Персонажі Marvel Comics з надлюдською силою
Персонажі Marvel Comics, що використовують магію
Вигадані персонажі з надлюдською витривалістю або невразливістю